Kloster Dalheim bezeichnet

Kloster Dalheim (Lichtenau), ehemaliges Augustiner-Chorherrenstift bei Lichtenau, Kreis Paderborn 
Kloster Dalheim (Mainz) (S. Maria in Valle), ehemaliges Kloster in Mainz
 Kloster der Zisterzienser­innen Dalheim (Kreis Heinsberg), ca. 1258–1802 
 Kolleg St. Ludwig bei Dalheim-Rödgen (Kreis Heinsberg)